Шима́нский, Шима́ньский () — фамилия польского происхождения. Женский вариант — Шима́нская.
 Шиманские — дворянский род.

Шиманский 
 Шиманский, Адам (1852—1916) — польский юрист, прозаик, беллетрист.
 Шиманьский, Александр (род. 1933) — польский шахматист, физик.
 Шиманский, Анатолий Михайлович (1942—2017) — советский и российский писатель, художник и путешественник.
 Шиманский, Виктор Николаевич (1916—1997) — советский палеонтолог и малаколог, профессор.
 Шиманский, Всеволод Павлович (1921—2021) — министр торговли РСФСР (1972—1988).
 Шиманьский, Дамиан (род. 1995) — польский футболист, полузащитник.
 Шиманский, Иван Адамович (1872—1938) — член II Государственной думы от Минской губернии, крестьянин.
 Шиманский, Иосиф-Владислав Антонович (1837—1887) — русский военный врач.
 Шиманский, Казимир Антонович (1948—2008) — советский и белорусский футболист и тренер.
 Шиманский, Олег Леонидович (Леонидов; 1893—1951) — советский прозаик, литературовед и критик, сценарист.
 Шиманский, Пётр Павел (1793—1868) — епископ Янува-Подольского.
 Шиманьский, Себастиан (род. 1999) — польский футболист, полузащитник.
 Шиманский, Сергей Гаврилович (1898—1972) — советский фотограф.
 Шиманский, Стефан Георгиевич (1867—1931) — российский инженер-химик, профессор.
 Шиманьский, Юзеф (1931—2011) — польский историк, геральдист, доктор гуманитарных наук, профессор.
 Шиманский, Юлиан Александрович (1883—1962) — советский учёный, академик, автор трудов по теории общего кораблестроения. Лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Шиманьский, Ян (род. 1989) — польский конькобежец.



См. также 
 Шиман
 Шиманов
 Шимановский
 Хорст Шимански () — комиссар уголовной полиции Дуйсбурга в немецком телевизионном сериале «Место преступления» () в исполнении немецкого актёра Гёца Георге.

Примечания